Васи́льев, Артём
 Васильев, Артём Александрович (род. 1970) — российский кинопродюсер.
 Васильев, Артём Владимирович (род. 1997) — белорусский футболист.
 Васильев, Артём Михайлович (род. 1974) — российский композитор и педагог.